André Étienne Postel-Vinay, (1849-1933), ingénieur français ;
 André Postel-Vinay, (1911-2007), héros de la Résistance, Compagnon de la Libération ;
 Anise Postel-Vinay, (1922-2020), résistante et déportée française ;
 Olivier Postel-Vinay, (1948- ), journaliste et essayiste français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme